Tänie oder Taenia (latinisiert von altgriechisch  „Binde, Band“, speziell „Kopfbinde, Haarband; Busenband“) steht für:

 Taenia (Gattung), eine Gattung der Echten Bandwürmer
 Tänie (Anatomie), die Bandstreifen am Dickdarm einiger Säugetiere
 mehrere anatomische Strukturen im Gehirn an denen der Plexus choroideus im Seitenventrikel und III. Ventrikel aufgehängt ist, siehe Plexus choroideus
 Taenia thalami, an einem Teil des Thalamus
 Taenia fornicis, an der Fornix
 Taenia fimbriae, an der Fornix
 Taenia choroidea
 Tänie (Kleidung), Kopfbinden als Kult- und Ehrenschmuck in der Antike
 ein Stirnband als Attribut von Engeln in der christlichen Kunst, das ab dem 5. Jahrhundert bezeugt ist
 Taenia (Architektur), einen Teil des Architravs in der dorischen Säulenordnung
 eine Gattung der Orchidaceae, siehe Ainia (Orchidee)